Кубок Кремля 2015 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2015 году турнир прошёл с 19 по 25 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Марин Чилич
 в женском одиночном разряде —  Анастасия Павлюченкова
 в мужском парном разряде —  Франтишек Чермак и  Иржи Веселый
 в женском парном разряде —  Мартина Хингис и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Марин Чилич (№ 12 в мире в тот период). Хорват стартовал с трёхсетового поединка против Дениса Истомина, но, в дальнейшем, не уступил ни сета и защитил свой прошлогодний титул; в финале Марин вновь переиграл Роберто Баутисту Агута. Сильнейшим несеянным участником приза стал Евгений Донской, добравшийся до полуфинала.

Лидерами посева в парном соревновании стали Филипп Освальд и Адиль Шамасдин (тогдашние 51-я и 70-я ракетки мира). Австриец и канадец, как и прочие сеянные, не слишком проявили себя в этом розыгрыше кубка, а титул разыграли две несеянные команды: Раду Албот / Франтишек Чермак и Андрей Рублёв / Дмитрий Турсунов, где россияне доказали свой преимущество над командой одного из прошлогодних чемпионов на решающем тай-брейке. Второй чемпион турнира-2015: Иржи Веселый в новом соревновании участия не принимал. Турсунов и Рублёв стали первой с 2010-го года российской мононациональной парой, выигравшей московский турнир.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Луция Шафаржова (№ 7 в мире в тот период). Чешка покинула соревнование уже в стартовом матче, а прочие сеянные выступили немногим лучше, полностью покинув сетку уже к полуфиналам. Титульная игра, впервые с 2006-го года, прошла между представительницами страны-организатора, где Светлана Кузнецова не проиграла ни сета прошлогодней чемпионке Анастасии Павлюченковой. Второй год подряд среди участниц полуфинала оказалась одна из участниц квалификации: Катерину Синякову сменила в этом статусе Дарья Касаткина.

Лидерами посева в парном соревновании стали Анна-Лена Грёнефельд и Алисия Росольска (тогдашние 24-я и 47-я ракетки мира). Немка и полька покинули сетку уже после первого матча, но их обидчицы: Дарья Касаткина и Елена Веснина, в итоге взяли титул, переиграв в финале вторую пару посева: Ирину-Камелию Бегу и Монику Никулеску. Веснина во второй раз в карьере выиграла московский турнир и вновь в паре с соотечественницей. Прошлогодние чемпионки — Мартина Хингис и Флавия Пеннетта — участия в этом розыгрыше соревнования не принимали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Марин Чилич —  Роберто Баутиста Агут — 6-4, 6-4.
 Чилич выиграл 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Баутиста Агут уступил 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Годом ранее в финале Кубка Кремля Чилич также обыграл Баутисту Агута со счётом 6-4 6-4.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Марин Чилич
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Роберто Баутиста Агут
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Светлана Кузнецова обыграла  Анастасию Павлюченкову со счётом 6-2, 6-1.
 Кузнецова выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
 Павлюченкова уступает 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Андрей Рублёв /  Дмитрий Турсунов обыграли  Раду Албота /  Франтишека Чермака со счётом 2-6, 6-1, [10-6].
 Рублёв выигрывает дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Турсунов выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Дарья Касаткина /  Елена Веснина''' обыграли  Ирину-Камелию Бегу /  Монику Никулеску со счётом 6-3, 6-7(7), [10-5].
 Касаткина выигрывает дебютный финал в туре ассоциации.
 Веснина выигрывает 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2015

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2015 года
2015